Poliet est un toponyme et patronyme français pouvant désigner en particulier :
 La chapelle de Poliet, un monument historique,
 Le groupe Poliet, une entreprise française de matériaux de construction de 1901 à 1998.